Hollister se puede referir a:

Lugares 
 Hollister (California)
 Hollister (Oklahoma)
 Hollister (Carolina del Norte)
 Hollister (Idaho)
 Hollister (Misuri)

Otros 
 Hollister Co., marca de ropa.